Por Minersville pode estar à procura de:

 Minersville (Pensilvânia)
 Minersville (Utah)

Desambiguações de topônimos